Кемсиюрт () — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия. Входит в Новосельский сельсовет.

Географическое положение 
Село расположено к северо-западу от районного центра города Хасавюрт.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Октябрьское, на северо-востоке — село Ново-Гагатли, на северо-западе — село Акбулатюрт, на юге — село Аксай, на востоке — посёлок Новосельское.

Название 
Прежнее названия населённого пункта Керла-Бахам с чеченского переводится как Новое имущество или Новое богатство. Кемсиюрт с чеченского языка переводится как Виноградное село кемс виноград юрт село.

История 
Населённый пункт возник в начале 1930-х годов как одно из отделений хлопкводческого совхоза «Аксай» (в начале это было первое отделение, затем второе). В 1960 году 2-е отделение совхоза Аксай было назначено местом вселения возвращающихся из депортации чеченцев, в основном это были бывшие жители села Юрт-Аух.

В 1986 году указом ПВС РСФСР утверждено произведенное Президиумом Верховного Совета Дагестанской АССР наименование населённого пункта, возникшего на территории Новосельского сельсовета Хасавюртовского района, селение Кемсиюрт.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района